Il Torneo di Viareggio 2009, sessantunesima edizione del torneo calcistico riservato alle formazioni giovanili di squadre di tutto il mondo ed organizzato dalla CGC Viareggio, si è tenuto tra lunedì 9 e lunedì 23 febbraio 2009.

Le 40 squadre partecipanti arrivavano da 15 Paesi differenti e la maggior parte di esse, 25, dall'Italia. Ad aggiudicarsi il torneo è stata la Juventus, al sesto titolo, che ha battuto in finale 4-1 la .

Squadre partecipanti

Squadre italiane
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  Rappresentativa Serie D
 
 
 
 
 
 
 

Squadre europee
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 

Squadre asiatiche
  - 
  - 

Squadre africane
  - 

Squadre americane
  - 
  - 
  - 
  -

Formato
Le 40 squadre partecipanti sono state suddivise in due gruppi, A e B, costituiti da 5 gironi ciascuno. Le quattro squadre di ogni girone si affrontano in gare con format all'italiana. Le prime classificate e le migliori tre seconde di ogni gruppo si qualificano per la fase ad eliminazione diretta.
Negli ottavi di finale, in caso di parità si procede direttamente ai calci di rigore. Dai quarti di finale in poi, dopo i tempi regolamentari si svolgono i tempi supplementari e poi i calci di rigore.

Fase a gironi

Gruppo A

Girone 1

Girone 2

Girone 3

Girone 4

Girone 5

Gruppo B

Girone 6

Girone 7

Girone 8

Girone 9

Girone 10

Fase a eliminazione diretta

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Classifica marcatori

Note

Collegamenti esterni
 
 

Calcio nel 2009
Torneo di Viareggio